Anabol (von griechisch  [anabolé] = Vertagung, Aufschiebung) ist ein Eigenschaftswort, das körperaufbauende Vorgänge beschreibt. Es wird verwendet im Zusammenhang mit 
Anabolika, Substanzen, die den Aufbau von körpereigenem Gewebe fördern
Anabolismus, der Aufbau von körpereigenen Bestandteilen
Anabole Steroide, synthetische Abkömmlinge des männlichen Sexualhormons Testosteron. 
Anabole Diät, eine Diät für Sportler, die das Ziel der maximalen Gewichtszunahme bei gleichbleibendem bzw. sinkenden Körperfettanteil hat. 

Der Gegensatz von anabol ist katabol.